LBAS steht für
Lufthansa Bombardier Aviation Services, Instandhaltungsunternehmen 
Lettischer Gewerkschaftsbund
LB-AS steht für
Gouvernement Nord-Libanon 

Abkürzung